Gara Arcalia este o stație de cale ferată care deservește comuna Șieu-Măgheruș, județul Bistrița-Năsăud, România.

Arcalia